Нибелунг III (; умер после 818) — сеньор Перраси и Божи в 818 году, франкский граф.

Биография

Происхождение 

Происхождение Нибелунга в современных ему исторических источниках не упоминается. Однако на основании ономастических данных Кристиан Сеттипани сделал вывод о том, что Нибелунг III происходил из дома Нибелунгидов. По его мнению, отцом мог быть сеньор Перраси и Божи Хильдебранд II или графа Мадри и Эсбе Нибелунг II. Также на основании ономастических данных был сделан вывод, что мать Нибелунга III, вероятнее всего, происходила из рода Гильемидов. С точки зрения хронологии, она могла быть одной из сестёр Гильома Желонского, Аббой или Бертой, которые известны из документа 804 года.

Единственное упоминание о Нибелунге III содержится в акте, датированном апрелем 818 года. Согласно ему, он владел сеньориями Божи и Перраси в Отёнуа.

В некоторых позднейших источниках он назван графом Вексена, поскольку этим графством владел его сын.

Брак и дети 
Имя жены Нибелунга III неизвестно. Согласно Сеттипани его сыновьями были:
 Нибелунг IV (ум. после 879), граф Вексена, наместник Авалонне.
 Тьерри I (VII) (ум. ок. 877), граф Вермандуа.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Нибелунгиды
Сеньоры Перреси
Сеньоры Божи
Правители Европы IX века